O Instituto Presbiteriano Samuel Graham (IPSG), situado em  Jataí (GO), é uma instituição filantrópica confessional de ensino, sob a jurisdição da Igreja Presbiteriana Central de Jataí.

Ensino
O IPSG possui dois sistemas de ensino, o renomado Sistema Mackenzie de Ensino e o Sistema SAS.
São as modalidades de ensino regular da instituição:
Ensino Fundamental I e II (particular);
Ensino Fundamental II (particular);
Ensino Médio (particular).

O moto do Instituto é "A Verdade vos Libertará!".

Ver também
 Calvinismo
 Presbiterianismo
 Igreja Presbiteriana do Brasil
  Jataí, cidade goiana.

Ligações externas 
 Página Oficial do Instituto Presbiteriano
 Página da Igreja Presbiteriana Central de Jataí

Instituições de ensino protestantes do Brasil
Jataí (Goiás)
Instituições de ensino da Igreja Presbiteriana do Brasil